Berthold kan som auktorsförkortning betyda:

 Arnold Adolph Berthold
 Gottfried Dietrich Wilhelm Berthold

Robotskapade auktorsförkortningar